

Андрієвська сільська рада — сільське поселення, Ілішевський район, Башкортостан
 Андрієвська сільська рада — сільське поселення, Курманаєвський район, Оренбурзька область